Да́хи ( Dahā,  и ) — общее название ираноязычного союза трёх кочевых племён саков (массагетов), живших в Центральной Азии в античную эпоху.

История 
Впервые упоминание о дахах встречается в надписи ахеменидского царя Ксеркса — в перечне стран и областей Ахеменидской империи. В этом списке дахи соседствуют с саками.

В I веке до н. э. Страбон называет страну, населённую дахами, «Скифской Дахой». Историограф размещает её на территории современного Западного Казахстана.

Дахи вместе с остальными сакскими племенами воевали в войске Ахеменидов против македонян — в частности, участвовали в битве при Гавгамелах.

В III веке до н. э. одно из племён дахов — парны, под главенством их вождя Аршака — возвысилось над остальными племенами. Парны вторглись в область Парфия (Aparthik), которая незадолго до того провозгласила свою независимость от Селевкидов, и в итоге ими была создана Парфянская империя.

Французский географ Луи Вивьен де Сен-Мартен отождествлял племена дахов с туркменским племенем «теке», такого же мнения придерживался и советский археолог и историк, академик С. П. Толстов.

См. также 
 Парны

Примечания

Ссылки 
 Lecoq, Pierre (1987), «Aparna», Encyclopaedia Iranica, 2, New York: Routledge & Kegan Paul.
 Bivar, A.D.H. (1983), «The Political History of Iran under the Arsacids».
 Bivar, A.D.H. (2003), «Gorgan v.: Pre-Islamic History», Encyclopaedia Iranica.

Парфия
Иранские кочевые народы